Wisła (rivier), rivier in Polen;
Wisła (stad), stad in Polen;
Wisła Kraków, een voetbalclub uit de Poolse stad Krakau.